Sobiesław I – książę czeski z dynastii Przemyślidów 1125–1140.
 Sobiesław I gdański – namiestnik Pomorza Gdańskiego 1155–1177/1179; protoplasta pomorskiej dynastii Sobiesławiców.